Шаймухаметов — башкирская фамилия. Известные носители:

 Шаймухаметов, Мифтахутдин Бадретдинович (1911-1979) — начальник установки Уфимского нефтеперерабатывающего завода, Герой Социалистического Труда.
 Шаймухаметов, Рустем Радикович (род. 1960) — советский и российский футболист, тренер.
 Шаймухаметов, Фаниль Сафуанович (род. 1957) — советский и российский художник-график.

Шаймухаметова 
 Шаймухаметова, Людмила Николаевна (род. 1951) — советский и российский музыковед, музыкальный педагог, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств России.